Хохло́в — русско-славянская фамилия прилагательного типа в форме мужского рода, происходящая от существительного «» с суффиксной приставкой притяжательного прилагательного «-ов» в окончании слова; форма женского рода фамилии — , множественное число — , используемое в качестве топонимических наименований.

Имена собственные

Фамилии мужского рода 
 
 
 
 
 
 Хохлов, Виктор Игнатьевич (1912—1942) — участник антифашистского подполья в Киеве.
 Хохлов, Георгий Иванович (род. 1926) — советский конструктор.
 
 Хохлов, Евгений Иванович (1939—2021) — советский тренер по биатлону.
 
 
 Хохлов, Илья Сергеевич (род. 1994) — российский хоккеист.
 
 Хохлов, Леонид Вячеславович (род. 1980) — российский пловец.
 Хохлов, Михаил Иванович (1905—1980) — советский государственный деятель.
 Хохлов, Моисей Залманович (1923—2015) — советский и американский геофизик, Герой Советского Союза.
 Хохлов, Никита Сергеевич (род. 1983) — казахстанский футболист.
 
 Хохлов, Павел Акинфиевич (1854—1919) — русский певец, солист Большого театра.
 
 Хохлов, Рем Викторович (1926—1977) — советский физик.
 
 Хохлов, Станислав Антонович (1941—1996) — специалист в области частного права.

Двойные фамилии 
 Хохлов-Симсон, Сергей (род. 1972) — эстонский футболист и футбольный тренер.

Фамилии женского рода

Топонимы

См. также